

Sigle 
 Particulate Matter – unità di misura delle dimensioni del particolato che forma il pulviscolo atmosferico e che contribuisce all'inquinamento atmosferico urbano
 Phase Modulation – modulazione di fase, tecnica di modulazione del segnale nelle trasmissioni radio
 Piano medio – tipo di piano di inquadratura
 Il Piccolo Missionario – rivista italiana
 Picometro – Unità di misura della lunghezza
 Polizia militare
 Polícia Militar – gendarmeria brasiliana
 Post meridiem – in latino "dopo mezzogiorno", usato in inglese per definire le ore del giorno che vanno da mezzogiorno alle 23:59
 Post mortem – locuzione latina per indicare lo stato dopo la morte
 Posta massiva
 Posta militare – Francobolli della Repubblica Sociale Italiana destinati alle truppe italiane dislocate all'estero.
 Posto di Movimento – impianto con le caratteristiche di una stazione ferroviaria ma che non effettua servizio viaggiatori
 Programmazione matematica
 Pubblico ministero – il magistrato che rappresenta la pubblica accusa nei processi

Lavoro
 Program manager – ruolo di gestione operativa
 Project manager – responsabile di progetto a livello tecnico
 Product manager – responsabile di progetto a livello commerciale

Chimica 
 Pm – simbolo chimico del promezio
 PM – abbreviazione di peso molecolare

Codici 
 PM – codice vettore IATA di Saransk Air Enterprise
 PM – codice FIPS 10-4 di Panama
 PM – codice ISO 3166-1 alpha-2 di Saint-Pierre e Miquelon
 PM – codice ISO 3166-2:ES della provincia di Palma de Mallorca (Spagna)
 PM – codice ISO 3166-2:FR di Saint-Pierre e Miquelon
 PM – codice ISO 3166-2:GY di Pomeroon-Supenaam (Guyana)
 PM – codice ISO 3166-2:PL del Voivodato della Pomerania (Polonia)
 PM – codice ISO 3166-2:SR di Paramaribo (Suriname)

Informatica 
 .pm – dominio di primo livello di Saint-Pierre e Miquelon
 Abbreviazione di uso colloquiale corrente per "messaggio privato" (dall'inglese Private Message)

Musica 
 PM – gruppo musicale britannico
 Abbreviazione nelle tablature di Palm mute

Altro 
 pm – simbolo del picometro
 Pm – simbolo del petametro
 PM – targa automobilistica dei dintorni di Potsdam (-Mittelmark) (Germania)
 PM – targa automobilistica di Drama (Grecia)
 PM – vecchia targa automobilistica della città di Plzeň (Repubblica Ceca)
 PM (azienda) – azienda italiana che si occupa della costruzione di autogrù
 PM (in russo Pistolet Makarova) – pistola d'ordinanza dell'esercito russo
 P.M. (Hans Widmer, 1947) – scrittore svizzero

Altri progetti